Boljare – frazione del comune serbo di Sjenica
 Boljare – frazione del comune serbo di Vlasotince